

Escola de samba 

Mocidade Alegre — de São Paulo
Mocidade Alegre da Vila das Graças — de Taubaté (SP)
Mocidade Alegre de São Leopoldo — de São Bernardo do Campo (SP)
Mocidade Alegre de São Mateus — de Juiz de Fora (MG)
Mocidade Alegre do Mutuá — de São Gonçalo (RJ)
Mocidade Alegre do Pedregulho — de Guaratinguetá (SP)

Desambiguações de carnaval